Леонид Адольфович Кульский (10 апреля 1903, Новорадомск — 25 ноября 1993) — советский химик, академик АН УССР (с 26 декабря 1969 года), Заслуженный деятель науки и техники УССР.

Биография 
Родился 10 апреля 1903 года в городе Новорадомске (теперь Радомско, Польша). В 1925 году окончил Киевский институт народного образования, в 1928 году — Ленинградский университет. С 1934 года работал в АН УССР, с 1938 года — в Институте общей и неорганической химии АН УССР.

Умер 25 ноября 1993 года. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище.

Научная деятельность 
Леонид Кульский — один из основоположников научного направления химической технологии — химии и технологии очистки воды и основатель школы украинских учёных, которые работают в этой отрасли.

Результаты исследований Леонида Кульского получили практическое применение при реконструкции ряда водопроводов и крупных предприятий УССР и РСФСР. Разработал аппаратуру для обработки воды.

Награды и премии 
 орден Ленина (22.07.1982)
 орден Трудового Красного Знамени
 орден «Знак Почёта» (01.10.1944)
 медали
 Государственная премия Украинской ССР в области науки и техники (1976)

Избранные публикации

Литература 
 
Выпускники Киевского университета
Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета
Действительные члены НАН Украины
Кавалеры ордена Ленина
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Кавалеры ордена «Знак Почёта»
Родившиеся 10 апреля
Родившиеся в 1903 году
Умершие в 1993 году
Умершие 25 ноября
Похороненные на Байковом кладбище
Химики Украины
Родившиеся в Лодзинском воеводстве
Члены КПСС